Castle River bezeichnet folgende Flüsse:

in Kanada:
 Castle River (Oldman River), in Alberta

in Neuseeland:
 Castle River (Awatere River), im Marlborough District
 Castle River (Opouawe River), im Südosten von Wairarapa
 Castle River (Worsley Stream), in der Southland Region

in Nordirland:
 Castle River (Tolka River)

in den Vereinigten Staaten:
 Castle River (Kupreanof Island), in Alaska